Mayottes voetbalelftal (mannen)
 Mayottes voetbalelftal (vrouwen)